Ödenkirchen steht für:

 Ödenkirchen (Gemeinde Bernhardsthal), Wüstung in der Gemeinde Bernhardsthal, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Ödenkirchen (Gemeinde Ulrichsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Ödenkirchen (Gemeinde Warth), Ortsteil der Gemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich